Куйту́нский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Куйтун.

География 
Площадь района — 11,2 тыс. км², протяжённость 186 км с севера на юг и 95 км с запада на восток. Граничит: на востоке — с Балаганским, на западе — с Тулунским, на юге — с Зиминским, на севере — с Братским районами области.

История 
До февраля 1917 года Куйтунская волость входила в состав Нижнеудинского уезда Иркутской губернии.

27 июля 1922 года Нижнеудинский уезд переведён в Тулунский.

28 июня 1926 года Постановлением ВЦИК Иркутская губерния была упразднена, образован Сибирский край и Куйтунская волость стала Куйтунским районом. Куйтунский район вошёл в состав Тулунского округа.

19 июля 1929 года Постановлением Сибирского крайисполкома упразднён Тулунский округ, а Куйтунский район вошёл в состав Иркутского округа.

В июле 1930 года Куйтунский район стал составной частью Восточно-Сибирского края, а в декабре 1936 года — Восточно-Сибирской области.

26 сентября 1937 года Постановлением ЦИК СССР образована Иркутская область, куда вошёл Куйтунский район.

В 1945 году из Куйтунского района был выделен Харикский район, но в 1953 году он был присоединён обратно.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Куйтун) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 20 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 19 сельских поселений

В июне 2018 года было упразднено Наратайское сельское поселение, а его территория включена в Новотельбинское.

Населённые пункты 
В Куйтунском районе 67 населённых пунктов.

Экономика 
Ведущей отраслью района является сельское хозяйство — зерновое растениеводство и мясо-молочное производство. В состав АПК района входят 9 сельскохозяйственных предприятий, 42 КФХ, 9 снабженческо-сбытовых кооперативов.

Социальная сфера 
В районе имеется 49 школ, из них: 21 начальная, 16 средних, 12 основных. Также находится 19 детских дошкольных учреждений, детская юношеская спортивная школа, дом детского творчества, 3 центра образования.

Медицинское обслуживание осуществляется центральной районной поликлиникой и районной больницей, в районе — 52 фельдшерско-акушерских пункта и 8 участковых больниц.

Примечания

Ссылки 
 Куйтунский район на сайте Прибайкалья
 Муниципальное образование Куйтунский район